Robert Sweet (botanicus) (1783-1835), Engels botanicus
Robert Sweet (muzikant) (1960), Amerikaans drummer